Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1968 se dispute à Berkeley du 23 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Bueno.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Bueno et Margaret Smith Court.

En double mixte, la paire Margaret Smith Court et Stan Smith enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours 
Cinq joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

Lien externe 
  Site de la WTA

dames 1968
Pacific Coast
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Tennis aux États-Unis en 1968
Tennis en septembre 1968